Stainforth puede referirse a:

 Stainforth (Yorkshire del Norte), Inglaterra
 Stainforth (Yorkshire del Sur), Inglaterra